

Cinema e televisione
 I corvi – cortometraggio del 1913
 I corvi – film per la televisione del 1969 diretto da Sandro Bolchi
 The Krays - I corvi – film del 1990 diretto da Peter Medak

Altro 
 I corvi (Les Corbeaux) – commedia in quattro atti di Henry Becque rappresentata per la prima volta alla Comédie-Française di Parigi nel 1882
 I Corvi – gruppo musicale beat italiano
 I Corvi - Il meglio – album dei Corvi del 1996

Pagine correlate 
Corvi